Dennis Appiah (1992), Frans-Ghanees voetballer
 Eric Appiah (2001), Ghanees voetballer
 James Kwesi Appiah (1960), Ghanees voetballer en voetbaltrainer
 Kwame Anthony Appiah (1954), Ghanees-Brits filosoof en schrijver
 Kwesi Appiah (1990), Ghanees-Engels voetballer
 Marcel Appiah (1988), Duits-Ghanees voetballer
 Prince K. Appiah (1996), Ghanees-Belgisch acteur en muzikant
 Stephen Appiah (1980), Ghanees voetballer